CPS est un sigle et un code. cps est un symbole.

Sigle 
CPS est un sigle qui peut signifier :

 Calgary Police Service, le Service de police de Calgary ;
 Canadian Paediatric Society, la Société canadienne de pédiatrie ;
 Canadian Power and Sail Squadrons (en français, Escadrilles canadiennes de plaisance, ECP), une association canadienne de plaisanciers ;
 , une enzyme du cycle de l'urée. La déficience de cette enzyme est une maladie métabolique nommée CPS ;
 Carte de Professionnel de Santé, une carte à microprocesseur des professionnels de santé français ;
 Centrale des professionnelles et professionnels de la santé, un ancien syndicat québécois ayant donné naissance à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ;
 Centre for Policy Studies, un des plus célèbres think tanks britanniques ;
 C'est pas sorcier, une émission de vulgarisation scientifique ;
 CFAO Procurement Services, un département de l'entreprise CFAO spécialisée dans la distribution automobile en Afrique ;
 Chicago Public Schools, le district scolaire de la ville de Chicago (Illinois, États-Unis) ;
 Child Protective Services, un service de protection de l'enfance aux États-Unis d'Amérique ;
 Code pénal suisse, un recueil suisse des peines applicables ;
 Communauté du Pacifique, anciennement Communauté du Pacifique Sud, une organisation internationale ;
 Comptes de la protection sociale, réalisés par la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques ;
 CPS, un système d'arcade créé par la société Capcom en 1988 ;
 Creative Problem Solving, une méthode créative de résolution de problème élaborée par Alex Osborn et Sid Parnes ;
 Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre et au Pays de Galles.
 Cyber-physical system, ou système cyber-physique en français, un système où des éléments informatiques collaborent pour le contrôle et la commande d'entités physiques ;
 corps pur simple, en thermochimie, l'état standard de référence (ESRE) d'un élément chimique.
 Caractères par seconde (dans le domaine du sous-titrage).

Code 
CPS est un code qui peut désigner :
 , l'aéroport de Cahokia dans l'Illinois, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Symbole 
cps est un symbole qui peut désigner : 
 coup par seconde, une unité de mesure d'émissions radioactives